Abd-al-Aziz al-Mansur, rei amírida de València
 Abd-al-Aziz ibn al-Mansur, emir hammàdida
 Abd-al-Màlik ibn Muhàmmad al-Mansur, dirigent de la república de Córdova (1064-1070)
 Abu-Yússuf Yaqub al-Mansur, califa almohade
 Àhmad al-Mansur (1549-1603), sisè sobirà de la dinastia sadita del Marroc
 Al-Mansur (709/713-775), califa abbàssida de Bagdad (754-775)
 Al-Mansur, califa fatimita (946-952)
 Al-Mansur o Almansor, hàjib de Còrdova
 Al-Mansur Abd-al-Aziz, soldà mameluc del Caire
 Al-Mansur Abu-Bakr, soldà mameluc del Caire
 Al-Mansur Alà-ad-Din Alí, soldà mameluc del Caire
 Al-Mansur Alí, soldà mameluc del Caire
 Al-Mansur bi-L·lah, diversos personatges
 Al-Mansur ibn al-Mujàhid, emir de Homs
 Al-Mansur ibn Bulugguín, governador d'Ifríqiya
 Al-Mansur ibn an-Nàssir, emir hammàdida
 Al-Mansur Lajin, polític egipci
 Al-Mansur Muhàmmad, soldà mameluc del Caire
 Al-Mansur Muhàmmad ibn Taqí-d-Din Umar, príncep aiúbida de Hamat
 Al-Mansur Qalàwun, soldà mameluc del Caire
 Al-Mansur Uthman, soldà mameluc del Caire
 Badis ibn al-Mansur, emir hammàdida
 Nàssir-ad-Dawla Badis ibn al-Mansur, emir zírida